Märchenbrunnen werden häufig mit Märchen- oder Fabelwesen als Brunnenfigur ausgestattete Brunnen bezeichnet:

* Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain, Berlin-Friedrichshain
 Märchenbrunnen im Schulenburgpark, Berlin-Neukölln
 Märchenbrunnen (Dresden-Gorbitz)
 Märchenbrunnen (Dresden-Striesen)
 Märchenbrunnen (Düsseldorf)
 Frankfurter Märchenbrunnen
 Märchenbrunnen (Kettwig)
 Märchenbrunnen (Köln)
 Märchenbrunnen (Leipzig)
 Märchenbrunnen auf dem Neustädter Platz, Magdeburg
 Märchenbrunnen (Au) in München
 Märchenbrunnen (Schwabing) in München
 Märchenbrunnen (Weißenfels)
 Märchenbrunnen (Wuppertal)

Siehe auch
 Bechsteinbrunnen, Märchenbrunnen im Englischen Garten, Meiningen
 Märchenbrunnen Verlags- und Veranstaltungs-GmbH, ein Berliner Unternehmen
 Märchenbrunnen, deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1969 von Günter Stahnke